Romániai települések
 Coroiești (Fehér megye)
 Coroiești (Vaslui megye)
 Korojesd (Coroiești), Hunyad megye